

Жінки 
 Ісупова Анастасія Германівна — провідна солістка балету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, Заслужений артист України.
 Ісупова Галина Анатоліївна — керівник гуртка гімназії № 31 Чернігівської міської ради, заслужений учитель України.
 Ісупова Неллі Миколаївна ( 1939) — українська художниця декоративної кераміки.

Чоловіки 
 Ісупов Герман Олексійович (1935—2001) — український радянський артист балету, прем'єр Львівського театру опери і балету імені Івана Франка. Народний артист УРСР.
 Ісупов Ілля Володимирович (* 1971) — український графік і живописець.
 Ісупов Микола Антонович (1908—1967) — майор РА, Герой Радянського Союзу.
 Ісупов Рудольф Васильович (1936—2021) — радянський футболіст. Воротар, більшість кар'єри провів у команді «Металург» (Тула).

Див. також 
 Юсупов

Примітки